Vilanova de Bellpuig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova de Bellpuig (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Vilanova de Bellpuig (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar